Lepšić je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada. Naselje se proteže na površini od 3,36 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Lepšić ima 54 stanovnika koji žive u 16 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 16,07 st./km².

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji